Овёс средиземноморский — одно из названий нескольких видов овса:
  — широко распространённый сорный вид.
  — культурный вид.